Абу Хафс () — арабское имя, в переводе на русский язык означает «отец Хафса».

 Абу Хафс Умар ибн аль-Хаттаб (585—644) — второй Праведный халиф.
 Абу Хафс Умар аль-Икритиши (? — 855) — андалузский пират IX-го века, основатель эмирата Крит.
 Наджмуддин Абу Хафс ан-Насафи (1067—1142) — правовед ханафитского мазхаба, хадисовед, толкователь Корана.
 Абу Хафс ас-Сухраварди (1145—1234) — исламский богослов, основатель тариката сухравардия.
 Абу Хафс аль-Урдани (1973—2006) — иорданский террорист, командир отряда иностранных добровольцев в Чечне.